GF, Gf, gF, samt gf kan syfta på:

 GF – ISO 3166 kof för Franska Guyana
 .gf – toppdomän för Franska Guyana
 GF-kyrkan – ett av arbetsnamnen vid bildandet av Equmeniakyrkan
 GF – IATA-kod för ett flygbolag, se Gulf Air
 GF – förkortning för Gymnastikförening (exempelvis GF Fram, GF Kroppskultur och GF Örnen, samt Västerås GF och Århus GF)
 GF – söndagsbokstäver för skottår som börjar en måndag, se Söndagsbokstav